Share puede referirse a:

 Share (también conocida como porcentaje de audiencia o cuota de audiencia)
 Share (P2P), software P2P de origen japonés. El sucesor de Winny.
 Share, juego de pelota vasca que se juega en trinquete.
 Sha're, personaje de Stargate.
 SHARE (computación), voluntariado un grupo de usuarios de IBM.
 SHARE Operating System, sistema operativo para computadoras IBM.
 Charlie Share, jugador de baloncesto de la NBA.